Јорктаун има више значења:
 Јорктаун
 Јорктаун (Ајова)
 Јорктаун (Тексас)
 Јорктаун (Индијана)